L'hydroxycalcioroméite è un minerale del gruppo della roméite. Studi sulla struttura cristallina hanno appurato che la lewisite è in realtà hydroxycalcioroméite.

Abito cristallino

Origine e giacitura

Forma in cui si presenta in natura

Collegamenti esterni 

Ossidi e idrossidi (minerali)